Scaliger (familie), een Italiaans adellijk geslacht 
Julius Caesar Scaliger (1484–1558)
Josephus Justus Scaliger (1540-1609), hoogleraar aan de Leidse universiteit